Герб Киргизии (Государственный герб Киргизской Республики; ) — государственный символ Киргизии, наряду с флагом и гимном. Утверждён парламентом Киргизии 14 января 1994 года.

Описание 
Официальное описание герба:

Символика 
Государственный герб Киргизской Республики представляет собой форму круга, в котором условным языком символов выражены менталитет, особенности природы, культуры и хозяйствования киргизского народа.

На переднем плане в нижней большей части синего круга предстаёт фронтальное изображение белого сокола с широко раскрытыми крыльями. Птица «Ак Шумкар» как символ чистоты и благородства помыслов воспета в легендах и народном эпосе. Изображение на государственном гербе КР этой птицы означает образ жизни, традиционную культуру киргизов и символизирует защиту простирающейся за нею киргизской земли с озером Иссык-Куль () и снежными вершинами гор Ала-Тоо. В глубине круга, из-за гор, занимая верхнюю часть Государственного герба КР, восходит солнце, золотыми лучами осеняя священную землю Киргизии.

Центральный сюжет имеет декоративное обрамление в виде ленточной полосы, дающей необходимые сведения: в верхней части расположено слово «Кыргыз», в нижней — «Республикасы». Боковые стороны обрамления содержат декор, слагающийся из мотивов орнамента, стилизованных раскрытых коробочек хлопка, колосьев пшеницы — основных возделываемых культур на киргизской земле. 

Государственный герб КР исполнен в тёпло-холодной цветовой гамме. Светлый силуэт изображения на тёмном фоне строг и выразителен. По краю круг очерчен контурной линией. Государственный герб КР соответствует основным стандартным нормам геральдики.

Авторы и техническая спецификация 
Официально авторами государственного герба КР являются Асеин Абдраев и Садырбек Дубанаев. Но Асеин Абдраев утверждает, что единственным автором герба является он, а Дубанаев только испортил оригинальный герб.

Воспроизводимое изображение государственного герба КР независимо от его размеров должно в точности соответствовать цветному или чёрно-белому изображению эталона государственного герба КР, хранящегося в резиденции президента КР. Цвета государственного герба КР должны соответствовать цветам, указанным в технической спецификации государственного герба КР.

История 

Герб Киргизской ССР, базирующийся на гербе Советского Союза, был принят 23 марта 1937 года, после чего в него вносились незначительные изменения. После распада СССР данный герб де-факто являлся государственным символом Киргизии до принятия 14 января 1994 года современного герба.

5 мая 1993 года была принята новая Конституция, которой было установлено новое название государства – Киргизская Республика (), в статье 11 которой определено, что «Киргизская Республика имеет государственные символы – Флаг, Герб, Гимн. Их описание и порядок официального использования устанавливаются законом». Обсуждение проектов государственного герба длилось около 2 лет. В конкурсную комиссию пришло более 2000 проектов, после чего был выбран один из вариантов, ставший позднее современным гербом.

Современный герб утверждён 14 января 1994 года постановлением №1429-ХII Верховного Совета (Жогорку Кенеш) Киргизской Республики «О Государственном гербе Киргизской Республики»; подтвержден в статье 10 Закона Киргизской Республики № 91 «О государственных символах Киргизской Республики», принятого 20 мая 2004 года.

См. также 
 Флаг Киргизии
 Гимн Киргизии

Примечания 

Киргизия
Государственные символы Киргизии
Гербы с изображением сокола
Гербы с изображением гор
Гербы с изображением солнца